Вольная борьба в Казахстане как вид спорта начал развиваться с 1955 года.
Наибольшего успеха достиг М.Мамыров — обладатель бронзовой медали Олимпийских игр (Атланта, 1996) и чемпионата мира (1998). Развитием вида спорта занимается Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана. Проводится национальные чемпионаты и первенства, принимаются участие на международной арене. Ранее казахстанцы принимали участие в союзных турнирах, еще на Спартакиаде народов СССР в 1956 К.Байдосов, Ж.Искаков заняли призовые места.

Весомый вклад в развитие вольной борьбы внесли такие чемпионы, как Ж.Избасаров, С.Жылкайдаров, А.Казымбетов, С.Аманбаев, К.Рымжапов, К.Торебаев, Ж.Отемисов, Г.Сабыров, Л.Отешев, Б.Рахбиев, К.Кожанов, И.Абдолов, М.Капанов.А.Алиев.

Казахстан в разные годы представляли: А.Айканов, А.Габсаттаров, А.Бугубаев (Бугыбаев), С.Абдикаримов, Г. Мусаев, А. Мусабеков, А.Жапиаров, С.Алшинбаев, Р.Нурманов, С.Мукашев, А.Семкин, М.Майауызов, А.Иманкулов, Ж.Жаркынбаев, М.Надирбеков, Ж.Корпебаев, Б.Кокебек, Н.Асет, Б.Аубакиров, А.Хамзин, П.Суриков. 

старший тренер по вольной борьбе — Аскар Абдрашев

Примечания

Литература 
 

Вольная борьба в Казахстане